

Самарка — село, Абайський район, Карагандинська область
 Самарка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Самарка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Самарка — село, Рубцовський район, Алтайський край

Самарка — село, Окнянський район, Одеська область